Road House (1928), een film uit 1928
 Road House (1934), een film uit 1934
 Road House (1948), een film noir uit 1948
 Road House (1989), een film met Patrick Swayze